Toni Ebner – politico ed editore altoatesino (1918-1981)
Toni Ebner – giornalista, direttore del quotidiano Dolomiten